«Сердце дракона» (кит. 龍的心, англ. Heart of the Dragon) — комедийный боевик Саммо Хуна. Снят в Гонконге в 1985 году. Главные роли исполнили Джеки Чан и Саммо Хун.

Сюжет 
Молодой полицейский Тед узнаёт, что его умственно отсталый брат Дэнни во время игры с малышней в «грабителей» находит сумку, полную золота. Сумка — товар банды гангстеров. Они от своего человека (который во время игры принял Дэнни за настоящего бандита и, бросив сумку, удрал) узнали о пропаже, но, проследив за Дэнни, находят сумку и похищают Дэнни. Они требуют Теда выпустить того человека (после исчезновения сумки полиция взяла его под стражу) в обмен на Дэнни. При помощи своих старых друзей, они проникают на стройку (штаб бандитов) и после многих поединков освобождают Дэнни. Но за это их арестовывает полиция. Отсидев срок, Тед снова возвращается к воспитанию своего отсталого братца.

В ролях 
 Джеки Чан — Тед Фэн Да (Фунг Дат), офицер полиции (озвучивал Юэнь Бяо)
 Саммо Хун — Дэнни Фэн Дуду (Фунг Доудоу), умственно отсталый брат Теда
 Эмили Чжу Баои — Дженни (Чжэньни)
 Мэн Хай (Манг Хой) — Ян
 Линь Чжэнъин (Лам Цзингйинг) — Командир SWAT
 Чэнь Лун (Цхань Лунг) — агент SWAT
 Юань Хуа (Юнь Ва) — Юань (Юнь)
 Цянь Цзялэ (Цхинь Галок) — Лэ (Лок)
 Мелвин Хуан Цзиньшэнь (Вонг Гамсань) — инспектор Хуан (Вонг)
 Тай Бао (Тхай Боу) — Кенни
 Ху Фэн (У Фунг) — директор школы
 Тянь Цзюнь (Тхинь Цзёнь) — мистер Ким Тхиньцзёнь (Тяньчунь)
 Чжун Фа (Цзунг Фат) — Муз/ Чхо Йи Фат / Фа
 Дик Вэй — человек Кима
 Филлип Гао Фэй (Гоу Фэй) — человек Кима
 У Ма — владелец кафе
 Су Синсюань (Соу Хангсюнь) — Мэри, жена владельца кафе
 Рой Цяо Хун (Кхиу Ванг) — владелец ресторана
 Бен Линь Гобинь (Лам Гвокбань) — полицейский

См. также 
 Полицейская история (1985)

Ссылки 
 Страница фильма на сайте IMDb 
 Страница фильма на сайте HKMDB
 Страница фильма на сайте Hong Kong Cinemagic

Фильмы-боевики Гонконга
Комедийные боевики
Фильмы Golden Harvest Company
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1985 года
Фильмы о боевых искусствах